La vita segreta delle api (The Secret Life of Bees) – romanzo del 2002 di Sue Monk Kidd
La vita segreta delle api (The Secret Life of Bees) – film del 2008 diretto da Gina Prince-Bythewood